Парламентские выборы в Тринидаде и Тобаго прошли 24 мая 1971 года. В отсутствии главных оппозиционных партий Народное национальное движение получило все места парламента.

Бойкот выборов 
Все основные оппозиционные партии бойкотировали выборы, протестуя против фальсификаций, связанных с избирательными машинами, использованными на предыдущих выборах 1966 года. В результате бойкота явка составила лишь 33,2%.

Результаты

Примечания 

Май 1971 года
Тринидад и Тобаго
Выборы в Тринидаде и Тобаго
1971 год в Тринидаде и Тобаго